Октя́брьский — посёлок в Кулундинском районе Алтайского края. Административный центр Октябрьского сельсовета.

География 
Расположен в 3 км от районного центра Кулунда.

Приграничный муниципалитет на западе граничит с Республикой Казахстан — 17,5 км. На севере граничит с Табунским районом, на востоке с Благовещенским районом, на юге с Ключевским районом.

История 
Основан в 1954 году.

Законом Алтайского края от 4 апреля 2017 года № 16-ЗС к посёлку Октябрьский был присоединён населённый пункт станция Железнодорожная Казарма 572 км.

Население

Улицы 
 Степная
  Емельяненко 
 XXII парт съезда
 Гагарина
 Комсомольская
 Красновосточная
 Кулундинская
 Свердлова
 Алтайская
 Первомайская
 Молодёжная
 Советская
 Октябрьская
 Лесная

Инфраструктура 
 Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
 Западно-Сибирская агролесомелиоративная опытная станция, на территории которой расположен дендрарий
 Предприятие «Кулундинское»
 Предприятие «Строитель»
 Дом культуры
 Средняя общеобразовательная школа
 Детский сад «Солнышко»
 Кинотеатр «Октябрь» (в формате 3D и обычного просмотра)

Транспорт 
Посёлок Октябрьский с р. п. Кулунда связан маршрутными автобусами.

Примечания 

Населённые пункты Кулундинского района
Кулундинский район